Маэ может означать:

Топонимика 
 Маэ — один из островов Сейшельского архипелага.
 Маэ — город в Индии, в округе Маэ союзной территории Пудучерри.
 Маэ — округ в составе союзной территории Пудучерри (Индия).

Фамилия 
 Маэ, Кантен (род. 1991) — французский гандболист.
 Маэ, Кристоф (род. 1975) — популярный французский автор-исполнитель.
 Маэ, Яак (род. 1972) — эстонский лыжник.

См. также 
 Майе